Noyant est un toponyme gaulois qui signifie « ville nouvelle ». Il est notamment porté en France par :
 Noyant, une commune de Maine-et-Loire (région Pays de la Loire),
 le canton de Noyant, une ancienne division administrative de Maine-et-Loire,
 la communauté de communes du canton de Noyant en Maine-et-Loire ;
 Noyant-d'Allier, une commune de l'Allier (région Auvergne-Rhône-Alpes) ;
 Noyant-de-Touraine, une commune d'Indre-et-Loire (région Centre-Val de Loire) ;
 Noyant-et-Aconin, une commune de l'Aisne (région Hauts-de-France) ;
 Noyant-la-Gravoyère, une commune de Maine-et-Loire (région Pays de la Loire) ;
 Noyant-la-Plaine, une commune de Maine-et-Loire (région Pays de la Loire) ;
 Noyant-Villages, une commune nouvelle de Maine-et-Loire (région Pays de la Loire) ; issue du regroupement de , elle a été créée en 2016.

Homonymie de localités